Název Brezovský potok má více vodních toků:

 Brezovský potok (přítok Lomského potoka) – pravostranný přítok Lomského potoka na Slovensku v okrese Veľký Krtíš
 Brezovský potok (přítok Myjavy) – levostranný přítok Myjavy na Slovensku v okresech Myjava a Senica
 Brezovský potok (přítok Ráztoky) – levostranný přítok Ráztoky na Slovensku v okrese Snina
 Brezovský potok (přítok Štrbského potoka) – pravostranný přítok Štrbského potoka na Slovensku v okrese Poprad